Рулофс () — нідерландське прізвище.

 Віллем Рулофс (1822 — 1897) — нідерландський пейзажист та природознавець.
 Сандра Елізабет Рулофс-Саакашвілі (нар. 23 грудня 1968) — педагог, дружина президента Грузії Михайла Саакашвілі.

Нідерландські прізвища